Crèdit Andorrà est une banque de la principauté d'Andorre dont le siège social se trouve à Andorre-la-Vieille.

L'entreprise a été fondée en 1949.  En 2016, elle est présente non seulement en Andorre mais aussi à l'international  (Espagne, Luxembourg, Suisse, États-Unis, Panama, Mexique, Pérou et Chili).

Voir aussi 
 Économie d'Andorre

Références 

Entreprise fondée en 1949
Banque ayant son siège en Andorre